Manba noir peut faire référence au :
 Mamba noir, nom vernaculaire de Dendroaspis polylepis, serpent de la famille des mamba (Dendroaspis) ;
 Mamba Noir, personnage de bande dessinée.

Voir aussi